Elżbieta Rogala (1911–2022?) – polska superstulatka
 Elżbieta Rogala-Kończak (ur. 1954) – polska działaczka samorządowa, inżynier, od 2002 do 2014 burmistrz Rumi